Název poutníci má více významů:

množné číslo od slova poutník
Poutníci (film) – český film
Poutníci (společenství) – křesťanské společenství v Brně
 Poutníci (Praha) - první česká křesťanská hudební skupina, prosazující spirituály a folk, činná v Praze od roku 1967 do zákazu v roce 1972  
Poutníci (skupina) – bluegrassová skupina, známá především z doby spolupráce s Robertem Křesťanem a Lubošem Malinou
Otcové poutníci – označení raných usedlíků v USA
Poutníci je také název mnoha desítek trampských, skautských a turistických oddílů